George Nevill ist der Name folgender Personen:

* George Nevill, 1. Baron Latymer (um 1407–1469), englischer Adliger und Politiker
 George Nevill, 5. Baron Bergavenny (1469–1535), englischer Adliger, Militär und Politiker

Siehe auch:
 George Neville (um 1433–1476), englischer Geistlicher, Erzbischof von York